Репище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Репище — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Репище — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Репище — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Репище — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Репище — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Репище — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Репище — деревня в Логойском районе Минской области.
 Репище — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Репище — деревня в Пуховичском районе Минской области, Краснооктябрьский сельсовет.
 Репище — деревня в Пуховичском районе Минской области, Пуховичский сельсовет.
 Репище — деревня в Червенском районе Минской области.
 Репище — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Репище — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Репище — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Репище — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Репище — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Репище — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Репище — село в Щигровском районе Курской области.
 Репище — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Репище — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Репище — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Репище — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Репище — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Репище — посёлок в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Репище — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Репище — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Репище — деревня в Фировском районе Тверской области.

Украина 
 Репище — село в Коростенском районе Житомирской области.

См. также 
 Репища
 Репищи